Рудич Фелікс Михайлович (нар. 28 жовтня 1930, місто Київ) — доктор філософських наук.
 Валеріан (Рудич) Єпископ Валеріан (в миру Василь Несторович Рудич; 12 (24) квітня 1889 року, село Мізяківські Хутори, Вінницький повіт, Подільська губернія — 27 лютого 1938 Архангельська область) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Кирилівський, вікарій Новгородської єпархії.
 Рудич Валентин Геннадійович (нар. 19 лютого 1999, Чернівці, Україна) — український футболіст, захисник футбольного клубу «Буковина».
 Рудич Михайло Антонович (1 жовтня 1908, місто Єлисаветград, тепер Кропивницький, Кіровоградська область — ?) — радянський партійний і державний діяч.